Вотье:

 Вотье — атолл в Тихом океане в цепи Ратак (Маршалловы Острова).
 Вотье, Тристан (род. 1989) — французский автогонщик.